Sachrisabz, de tegenwoordige naam van de oude stad Kesh in Oezbekistan
Kesh (Noord-Ierland), een plaats in Noord-Ierland
Kesh (Mesopotamië), een stad in het oude Mesopotamië